La Coppa del Generalissimo 1971 è stata la 35ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1970-1971

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1971
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Vitoria